Copou se poate referi la:

 Copou, cartier din Iași, România
 Parcul Copou, din Iași, România
 Mănăstirea Copou, din Iași, România
 Copou, Vaslui, parc din orașul Vaslui, România
 Copoi ardelenesc, este un căine de vânătoare (copou, căpău)